Anastázia est un prénom hongrois féminin.

Étymologie 

D’origine grecque, il signifie « renaissance » ou « résurrection ».

Personnalités portant ce prénom

Notes et références 

Prénom hongrois
Prénom féminin